De afkorting van de titel Doctor of Medicine
Main droite of mano dextra, ofwel de rechterhand, een term uit de pianoliteratuur